Megido je označení pro více míst:

 Megido – starověký tel v Izraeli
 Oblastní rada Megido – oblastní rada v Izraeli
 Megido (kibuc) – kibuc v Izraeli
 Nachal Megido – vodní tok (vádí) v Izraeli